Chrysokeras ist der griechische Name von:

 Goldenes Horn (Türkei), der Bucht nördlich der Altstadt von Istanbul
 der Halbinsel, auf dem Byzantion gebaut wurde, vgl. Sarayburnu